Назли Фазиль (; 1853 — 28 декабря 1913, Каир) — египетская принцесса из династии Мухаммада Али, одна из первых женщин, возродивших традицию литературного салона в арабском мире. Она содержала салон в своём дворце в Каире с 1880-х годов до самой своей смерти.

Ранние годы 
Принцесса Назли Фазиль, имевшая турецкое происхождение, родилась в Константинополе, столице Османской империи, в 1853 году, будучи старшим ребёнком Мустафы Фазыл-паши, сына Ибрагим-паши и брата будущего хедива Египта Исмаил-паши, и его жены Дилазад Ханум. В возрасте 13 лет она переехала из Египта в Константинополь после ссоры её отца с братом хедивом в 1866 году. В Константинополе она приобрела репутацию высокообразованной женщины, принимавшей иностранных гостей. Она хорошо разбиралась в культуре, владела турецким, арабским, французским и английским языками.

Влияние 
В декабре 1872 года Назли Фазиль вышла замуж за турецкого посла Халиля Шериф-пашу (Халиль-бея) и на недолгое время переехала с ним в Париж, где он занимал свой дипломатический пост. Это был несчастливый брак, единственная их дочь Хайя Ханум умерла в младенчестве. После кончины супруга Назли Фазиль вернулась в Каир и обосновалась во дворце, расположенном рядом со дворцом Абдин.

В этом дворце она начала устраивать званые вечера и завязала дружеские отношения с интеллектуальной элитой своего времени, включая египтян Мухаммада Абдо, Саада Заглула и Касима Амина, а также британцев, лорда Кромера и Герберта Китченера. Есть сведения, что именно она побудила Саада Заглула выучить французский язык, чтобы тот мог лучше распространять свои труды, а также устроила его брак с Сафией Заглул. Кроме того, именно по её настоянию лорд Кромер согласовал возвращение Абдо из ссылки в 1888 году.

Личная жизнь 
Её вторым мужем стал Хелиль Бухагеб, сын Салема Бухагеба и будущий премьер-министр Туниса. Они поженились в 1900 году.

В воспоминаниях её друзей рассказывается, что Назли Фазиль обладала острым умом и любила фотографии, шампанское, сигареты и игру на своей пианоле.

Она умерла 28 декабря 1913 года и была похоронена в мавзолее Фазиль в Каире.

Генеалогия

Дополнительная литература 
 Roberts, Mary (2007). Intimate outsiders: the harem in Ottoman and Orientalist art and travel literature. Duke University Press.
 Storrs, Ronald (1972). The memoirs of Sir Ronald Storrs. Ayer Publishing.
 De Guerville, A. B. (1906). «New Egypt.» E.P. Dutton & Company, New York.

Примечания 

Хозяйки литературных и великосветских салонов Египта
Назли Фазиль
Хозяйки литературных и великосветских салонов Османской империи